Margaretha van Kleef (echtgenote van Lodewijk III van Thüringen) (-1190), dochter van Diederik IV van Kleef
 Margaretha van Kleef (-1251) (echtgenote van Otto II van Gelre) (-1251), dochter van Diederik VI van Kleef
 Margaretha van Kleef (Mark), echtgenote van Adolf II van der Mark (ca. 1310 - ca. 1341), dochter van Diederik IX van Kleef
 Margaretha van Kleef (1375-1411), echtgenote van Albrecht van Beieren
 Margaretha van Kleef (1416-1444), echtgenote van Willem III van Beieren en Ulrich V van Württemberg